El término Puerto Rico puede referirse a diferentes municipios de Colombia:

 Puerto Rico, municipio del departamento del Meta;
 Puerto Rico, municipio del departamento del Caquetá.